Die Saison 1972/73 war die 30. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CD Irapuato, wurde durch den Aufsteiger CF Atlas ersetzt. 

Wie in der Vorsaison qualifizierten sich auch in dieser Saison die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe (Cruz Azul und Atlético Español in der Gruppe „Pirata Fuente“ sowie León und Atlas in der Gruppe „Juan Carreño“) für das Halbfinale um die Meisterschaft, während die beiden letztplatzierten Mannschaften jeder Gruppe (Zacatepec und Pachuca in der Gruppe „Pirata Fuente“ sowie Torreón und Laguna in der Gruppe „Juan Carreño“) in die Relegationsrunde mussten.

In der Meisterschaftsendrunde setzten sich die beiden Gruppensieger (Cruz Azul und León) durch, die die Finalspiele gegeneinander bestritten. Weil es nach Hin- und Rückspiel keinen Sieger gab (das Spiel in León endete 1:1, das Rückspiel in Mexiko-Stadt 0:0), gab es erstmals seit Einführung der Liguilla ein drittes Finalspiel, das in Puebla ausgetragen wurde. Hier setzte sich Cruz Azul mit 2:1 durch und verteidigte somit die bereits im Vorjahr gewonnene Meisterschaft. 

In der Relegationsrunde konnten sich die beiden Mannschaften aus Torreón vorzeitig retten und schickten die Teams aus Zacatepec und Pachuca in das Abstiegsfinale. Beide Spiele wurden in Mexiko-Stadt ausgetragen, wobei Zacatepec sich (durch ein 0:0 und 1:0) den Klassenerhalt sicherte. 

Trotz der zusätzlichen Play-offs (seit 1970/71 wird die Meisterschaft in Mexiko nicht mehr aufgrund der Gesamttabelle entschieden, obwohl alle Mannschaften nach wie vor je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen alle anderen Teams der Liga absolvieren) hatte sich auch in diesem Jahr letztendlich die sportliche Gerechtigkeit durchgesetzt: wie im Vorjahr war auch diesmal die punktbeste Mannschaft der gesamten Saison (in beiden Fällen Cruz Azul) Meister geworden und ebenso wie im Vorjahr (Irapuato) das punktschlechteste Team (Pachuca) abgestiegen.

Gesamtjahrestabelle 1972/73 
Die nachstehende Gesamttabelle zeigt die eigentliche Platzierung der Mannschaften und die Hintergrundfarbe zeigt, ob die jeweilige Mannschaft der Gruppe "Pirata Fuente" (grün) oder der Gruppe "Juan Carreño" (rot) zugeordnet war.

|}

1TQ = Torquotient. Seinerzeit wurde in Mexiko bei Punktgleichheit der Torquotient zur Ermittlung der besseren Platzierung herangezogen und es galt noch nicht die Tordifferenz.

Kreuztabelle zur Saison 1972/73 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo bzw. ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Play-offs

Meisterschaftsrunde 
In den Halbfinals der Meisterschaftsrunde gab es die folgenden Begegnungen: 

|}

1: Weil es nach Hin- und Rückspiel keinen Sieger gab, musste ein drittes Spiel in Pachuca ausgetragen werden. Dieses endete ebenfalls unentschieden, so dass ein Elfmeterschießen erforderlich wurde, das León mit 5:4 gewann. 

Das Meisterschaftsfinale:

|}

1: Weil es nach Hin- und Rückspiel keinen Sieger gab, war ein drittes Spiel erforderlich, das in Puebla ausgetragen wurde. Dieses endete nach 90 Minuten ebenfalls unentschieden und wurde vom Titelverteidiger Cruz Azul erst in der Verlängerung gewonnen.

Relegationsrunde 

In den Halbfinals der Relegationsrunde gab es die folgenden Begegnungen: 

|}

1: Weil beide Mannschaften ihr Heimspiel jeweils mit 1:0 gewannen, war ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz erforderlich, das in Guadalajara ausgetragen wurde. 

Das Relegationsfinale:

|}

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1972/73 bei RSSSF.com

1972
Fußballsaison 1972/73